Емил Станков Петров е български футболист, вратар, състезател на Локомотив 1929 (София).

Кариера 
Започва кариерата си в отбора на Рилски спортист, където преминава през всички формации, преди да подпише първи професионален договор с отбора. През 2001 г. преминава в Славия. През сезон 2005/06 играе под наем в Спартак (Плевен).

Национален отбор 
За националния футболен отбор на България до 21 години има 7 мача.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил на sportal.bg 

Български футболисти
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Септември (София)
Футболисти на Пирин (Разлог)
Футболисти на Локомотив (София)